Kenton può riferirsi a più termini:

Geografia 
Canada
Kenton (Manitoba)

Inghilterra
Kenton (Devon)
Kenton (Londra)
Kenton (Newcastle upon Tyne)
Kenton (Suffolk)

Stati Uniti
Kenton (Delaware)
Contea di Kenton, Kentucky
Kenton (Ohio)
Kenton (Oklahoma)
Kenton (Tennessee)

Sudafrica
Kenton-on-Sea

Persone 
Erle C. Kenton (1896-1980), regista statunitense
Rodrigo Kenton, allenatore costaricano
Stan Kenton (1911-1979), musicista jazz statunitense